Quba (district)
 Quba (stad)
 Kanaat Quba